Юпа — традиционная верхняя суконная одежда у саамов
 Юпа — жертвенный столб-стамбхи в буддизме и индуизме